

Persone 
Cesare Romiti (1923-2020), dirigente d'azienda italiano
Gino Romiti (1881-1967), pittore italiano
Guglielmo Romiti (1850-1936), medico e anatomista italiano
Marco Romiti (1961-), calciatore italiano
Mariano Romiti (1927-1979), poliziotto italiano, ucciso dalle Brigate Rosse
Roberto Romiti (1983 – ), pallavolista italiano
Sergio Romiti (1928-2000), pittore italiano

Altro 
 Palasport Villa Romiti – impianto sportivo di Forlì
 Premio Mariano Romiti – premio letterario italiano istituito nel 2012

Pagine correlate 
 Romita
 Romito